USU bzw. Usu steht für:
 
 das Betriebssystem USU, [anscheinend] eine bulgarische Linux-Distribution (steht nicht in Verbindung mit USU AG) 
 die indonesische Insel Usu (Insel)
 die USU AG, siehe USU Software;
 die kreisfreie Stadt Usu im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, VR China, siehe Usu (Stadt);
 den Usu, einen Vulkan in Japan, siehe Usu (Vulkan);
 die Utah State University.

Abkürzung